Сёрфинг — водный вид спорта, заключающийся в катании спортсмена на волне стоя на специальной лёгкой доске без дополнительных средств управления движением спортсмена и аппарата, кроме изменения положения тела.

Родственные виды спорта:
 Бодисёрфинг () — катание на волне без каких-либо технических средств.
 Виндсёрфинг () — катание по воде на лёгкой доске под парусом.
 Кайтсёрфинг () — катание по воде под действием силы тяги, развиваемой специальным воздушным змеем (кайтом).
 Сапсёрфинг () — катание по воде на лёгкой доске в положении стоя с управлением с помощью длинного весла. 

Сёрфинг также может обозначать:
 Зеппинг ( или ) — быстрое переключение телевизионных каналов.
 Крауд-сёрфинг () — процесс передавания человека над головами других во время концерта.
 Трейнсёрфинг () — катание с внешней стороны поезда, например на крыше, подножке, автосцепке или межвагонном буфере.
 Веб-сёрфинг — процесс использования Всемирной паутины.